Monastero delle Suore Domenicane dello Spirito Santo – Firenze
 Monastero domenicano di Tallinn – Tallinn